R8 може да се отнася за:

 Ауди R8, модел спортни автомобили
 Ауди R8 (състезателен автомобил), модел състезателни автомобили